177 rok naszej ery
 177 rok przed naszą erą
 177 liczba naturalna
 galaktyka NGC 177
 planetoida (177) Irma
 droga wojewódzka nr 177
 linia kolejowa nr 177
 samolot Heinkel He 177